Ostende steht für:

 Ostende, Stadt in Belgien
 Ostende (Gemeinde Breitenfurt), Siedlung in Breitenfurt bei Wien, Niederösterreich
 Ostende (Argentinien), Badeort bei Pinamar
 Ostende (Buch) von Volker Weidermann, Kiepenheuer & Witsch
 Ostende (Distrikt), indonesischer Distrikt auf der Insel Flores
 Ostende (Herdecke), Ortsteil von Herdecke, Nordrhein-Westfalen; siehe Ende (Herdecke)
 Playa de Ostende, Strand bei Castro Urdiales, Spanien